Fernando Arribas puede hacer referencia a:

Fernando Arribas Campa, un director de fotografía español.
Fernando Arribas Arias, un escritor y divulgador español.
Fernando Arribas Negro, un mago español.